Плышевский — фамилия.

Известные носители:
 Плышевский, Борис Алексеевич (1937—2015) — советский и российский военачальник и учёный.
 Плышевский, Дмитрий Иванович (1883—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.